Brouwer steht für:
 Brouwer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 (1746) Brouwer, nach Dirk Brouwer benannter Asteroid
 Brouwer Award
 Brouwer-Medaille

Brouwer ist der Name folgender

geografischer Objekte:
 Mount Brouwer, Berg im ostantarktischen Königin-Maud-Land

astronomischer Objekte:
 Brouwer (Mondkrater)

Siehe auch:
 Brauer
 Brewer
 Brouwers
 Brower